Роузли Андерсон „Енди“ Макдауел () је америчка глумица, рођена 21. априла 1958. године у Гефниу (Јужна Каролина).

Филмографија 

|- 
| 1984. || || -{Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes}- || Miss Jane Porter || 
|- 
| 1985. || || -{St. Elmo's Fire}- || Dale Biberman || 
|- 
| 1989. || Секс, лажи и видеотраке || -{Sex, Lies, and Videotape}- || Ann Bishop Mullany || 
|- 
| 1990. || || -{Women and Men: Stories of Seduction}- || - || 
|- 
| 1990. || || -{Green Card}- || Brontë || 
|- 
| 1991. || || -{The Object of Beauty}- || Tina || 
|- 
| 1991. || || -{Hudson Hawk}- || Anna Baragli || 
|- 
| 1991. || || -{Women & Men 2: In Love There Are No Rules}- || Emily Meadows || 
|- 
| 1993. || Дан мрмота (филм) || -{Groundhog Day}- || Rita || 
|- 
| 1993. || || -{Ruby Cairo}- || Elizabeth 'Bessie' Faro aka Ruby Cairo || 
|- 
| 1993. || || -{Short Cuts}- || Ann Finnigan || 
|- 
| 1994. || || -{Four Weddings and a Funeral}- || Carrie || 
|- 
| 1994. || || -{Bad Girls}- || Eileen Spenser || 
|- 
| 1995. || || -{Unstrung Heroes}- || Selma Lidz || 
|- 
| 1996. || Четворица као један || -{Multiplicity}- || Laura Kinney || 
|- 
| 1996. || Мајкл || -{Michael}- || Dorothy Winters || 
|- 
| 1997. || || -{The End of Violence}- || Page || 
|- 
| 1998. || || -{Shadrach}- || Trixie Dabney || 
|- 
| 1999. || || -{Just the Ticket}- || Linda Palinski || 
|- 
| 1999. || || -{Muppets from Space}- || Shelley Snipes || 
|- 
| 1999. || Муза || -{The Muse}- || Laura Phillips || 
|- 
| 2000. || || -{Harrison's Flowers}- || Sarah Lloyd || 
|- 
| 2001. || || -{Town & Country}- || Eugenie Claybourne || 
|- 
| 2001. || || -{On the Edge}- || Lisa || 
|- 
| 2001. || || -{Reaching Normal}- || Lisa || 
|- 
| 2001. || || -{Dinner with Friends}- || Karen || 
|- 
| 2001. || || -{Crush}- || Kate Scales || 
|- 
| 2002. || || -{Jo}- || Jo || 
|- 
| 2002. || || -{Ginostra}- || Jessie || 
|- 
| 2005. || || -{The Last Sign}- || Kathy Macfarlane || 
|- 
| 2005. || || -{Beauty Shop}- || Terri || 
|- 
| 2005. || || -{Riding the Bus with My Sister}- || Rachel Simon || 
|- 
| 2005. || || -{Tara Road}- || Marilyn || 
|- 
| 2005. || || -{The Making of 'Tara Road'}- || Marilyn || 
|- 
| 2006. || || -{Barnyard}- || Etta the hen || 
|- 
| 2006. || || -{Funny Farm}- || - || 
|- 
| 2015. || Чаробни Мајк XXL || -{Magic Mike XXL}- || Ненси Дејвидсон || 
|-
| 2019. || Спремна или не || -{Ready or Not}- || Беки ле Домас || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1958.
Америчке глумице
Добитници награде Сатурн
Добитници награде Сезар
Биографије живих особа